Mark Gillespie ist der Name folgender Personen:

* Mark Gillespie (Musiker, 1966) (* 1966), britischer Musiker, Mitglied von Big Fun
 Mark Gillespie (Musiker, 1970) (* 1970), britischer Gitarrist und Sänger
 Mark Gillespie (Fußballspieler) (* 1992), englischer Fußballspieler